Джуль — село, находившееся в Нахичеванском уезде, Эриванской губернии. Территориально располагалось к север-востоку от города Нахичеван. Согласно изданному в 1865 году «Гeогpaфичeско-cтaтиcтичecкому cлoваpю Рoccийcкой Импepии» в селе имеется полуразрушенная армянская церковь, построенная на возвышенности среди развалин 200 домов. По данным сборника «Статистическое описание Нахичеванской провинции» за 1833 год, возле села расположилась дубовая рощаСогласно «Кавказскому календарю» за 1908 год, в селе проживало 1222 татар.

Примечание 

Нахичеванская Автономная Республика